Geta, imperatore romano
 Publio Settimio Geta, console e zio del precedente